Pinter, är ett tyskspråkigt släktnamn med möjlig härkomst från Ungern.

Personer med namnet Pinter eller med varianter av detta namn 

 Friedrich Pinter (född 1978), österrikisk skidksytt
 Harold Pinter (1930–2008), brittisk författare, regissör, skådespelare och Nobelpristagare
 Helmut Pinter (1924–2017), tysk-svensk akvarist, djurvårdare och författare

Tyska efternamn
Engelska efternamn